Le théâtre des Arts désigne plusieurs structures actuelles ou passées.

Actuelles
 Le théâtre des Arts de Rouen (Opéra de Rouen Normandie) ;
 L'Apostrophe / Théâtre des Arts à Cergy-Pontoise.

Passées 
France (Paris)
 l'Opéra de Paris en 1793-1794 (puis théâtre de la République et des Arts de 1797 à 1802) ;
 le théâtre Antoine, entre 1874 et 1876 ;
 le théâtre d'Application, entre 1901 et 1902 (puis théâtre d'Art international en 1902-1903) ;
 le théâtre Hébertot, entre 1907 et 1940 ;
 le théâtre Verlaine de 1953 à 1969.

Québec
 le théâtre du Nouveau-Monde à Montréal en 1930 et 1941 (précédemment Gayety).

Autres 
 Théâtre-des-Arts est une station de tramway de la ville de Rouen.

Homonymie